Harmonie steht für:

 Harmonie, allgemein die Übereinstimmung oder der Einklang

Vereinigungen:
 Harmonie-Gesellschaft (Magdeburg), ehemaliger Kulturverein
 Gesellschaft Harmonie (Bayreuth), Bürgergesellschaft (ab 1803)
 Gesellschaft Harmonie (Hamburg), Bürgergesellschaft (ab 1789)
 Gesellschaft Harmonie (Leipzig), Bürgergesellschaft (ab 1776)
 lettische Sozialdemokratische Partei „Harmonie“, siehe Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa“

Kunst:
 Harmonie (Kunst), bezogen auf die gesamte Erscheinung
 Harmonie (Malerei), System optisch-emotionaler Gesetzmäßigkeiten
 Harmonie (Keyserling), Novelle von Eduard von Keyserling (1905)

Musik:
 Harmonie (Orchesterform), Blasorchesterform
 Kgl. Harmonie Hergenrath, Musikensemble aus Belgien
 Harmonie Lindenholzhausen, Männergesangsverein

Geografie:
 Harmonie (Eitorf), Ortsteil

Gebäude:
 Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Heilbronn)
 Harmonie (Bonn), Kleinkunstbühne
 Harmonie (Kempten), denkmalgeschütztes Bauwerk, Sitz der Gesellschaft Harmonie
 Harmonie in Schweinfurt, siehe Naturkundliches Museum (Schweinfurt)
 Alte Harmonie (Heilbronn), Gesellschaftshaus mit Festhalle
 Grundschule Harmonie in Eitorf, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Harmonie, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Durchholz, Nordrhein-Westfalen

Schiffe:
 Harmonie (Schiff, 1926)
 Harmonie, Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000

Siehe auch:

 Harmonik (Zusammenklang mehrerer Töne)
 Harmonia (Begriffsklärung)
 harmonisch (Begriffsklärung)
 Harmony (Begriffsklärung)